El término culo (del latín culus) puede referirse a:

Anatomía 
 el conjunto de las dos nalgas, también llamado «trasero»;
 el ano o el recto.

Náutica 
Culo posee varios significados.
Cuadernas, el culo es una parte del cuadernal.
Popa, figuradamente se le llama culo.

Juegos de naipes 
 Culo, un juego de cartas con muchas variantes;
Culo, juego de cartas
 Culo sucio, juego de cartas proveniente de Argentina;

Música 
 «Culo», una canción del cantante Pitbull del álbum M.I.A.M.I.

Enlaces externos